Maurel ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Bancalis de Maurel d’Aragon (* 1945), französischer Diplomat
 Emmanuel Maurel (* 1973), französischer Politiker
 Henri Maurel (1867–1935), französischer Politiker
 Micheline Maurel (1916–2009), französische Autorin, Übersetzerin und Mitglied der Résistance

 Valentina Maurel (* 1988), französisch-costa-ricanische Filmemacherin
 Véronique Bellon-Maurel (* 1964), französische Agraringenieurin
 Victor Maurel (1848–1923), französischer Sänger (Bariton)

Siehe auch:
 Morel